Населені пункти в Чехії:

 Дубенец (Трутнов)
 Дубенец (Пршібрам)